Joher Khadim Rassoul (31 december 1995) is een Senegalees voetballer die bij voorkeur als defensieve middenvelder speelt.

Clubcarrière 
Rassoul verliet in 2015 de jeugd van RSC Anderlecht om een contract te ondertekenen bij Lokeren. Op 28 november 2015 debuteerde hij in de Jupiler Pro League tegen Sporting Charleroi. Hij viel na 72 minuten in voor Evariste Ngolok. Op 23 december 2015 kreeg Rassoul zijn eerste basisplaats in de thuiswedstrijd tegen zijn ex-club Anderlecht. In 2019 ging hij naar Adana Demirspor in Turkije.

Statistieken 

Bijgewerkt t/m 15 mei 2017.

Referenties 

Senegalees voetballer